Levernäs kan syfta på följande platser:

Åland 

 Levernäs (Sund, Åland), halvö, 
 Levernäs (Brändö, Åland), halvö,